У фіналі Род Лейвер переміг Мартіна Маллігена з рахунком 6–2, 6–2, 6–1.

Сіяні гравці 
 Род Лейвер (чемпіон)
 Рой Емерсон (4 коло)
 Ніл Фрейзер (півфінал)
 Раманатхан Крішнан (3 коло)
 Чак Маккінлі (2 коло)
 Мануель Сантана (чвертьфінал)
 Нікола П'єтранджелі (3 коло)
 Боб Г'юїтт (чвертьфінал)

Сітка

Фінальна частина

Попередні раунди

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 1962 Wimbledon Championships on ITFtennis.com , the source for this draw

1962 у тенісі
Вімблдонський турнір